László Varga peut désigner :
 László Varga (1976-), un homme politique serbe, membre de l'Alliance des Magyars de Voïvodine.
 László Varga (1979-) un homme politique hongrois, membre du Parti socialiste hongrois.
 László Varga (1924–2014), violoncelliste américain, né hongrois